Юрий Трутнев: Трутнев, Юрий Алексеевич (1927—2021) — советский и российский физик, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
 Трутнев, Юрий Петрович (род. 1956) — российский государственный деятель,  заместитель Председателя правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.